WQXR-FM — радиостанция, лицензированная в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США, и осуществляющая вещание в Нью-Йоркской агломерации.

История 
Была создана в 1936 году как радиостанция AM-диапазона WQXR. Основана  и . До 1939 года станция использовалась для ретрансляции сигнала экспериментального радиопередатчика Эдвина Армстронга, использовавшего частотную модуляцию. После этого Хоган и Сэнгер начали собственную передачу с помощью частотной модуляции на частоте 42,3 МГц, получив позывной W2XQR.

В 1944 году материнская компания станции, Interstate Broadcasting Company, была продана New York Times Company. После изменения частот вещания FM-диапазона, станция получила частоту 96,3 МГц и позывной WQXR-FM.

Распространение сигнала до 1965 года осуществлялось с крыши Чанин-билдинг, затем с крыши Эмпайр-стейт-билдинг.

New York Public Radio приобрело WQXR-FM 14 июля 2009 году. При этом произошёл обмен частотами со станцией , и WQXR-FM продолжила вещание на частоте 105,9 МГц.

Формат 
Транслируют классическую музыку. Также вещают через интернет.

Примечания 

Радиостанции США
Радиостанции на английском языке
Радиостанции классической музыки
Ньюарк (Нью-Джерси)